Квітнева сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Квітнева сільська рада — орган місцевого самоврядування Квітневої сільської територіальної громади, Житомирська область, Попільнянський район
 Квітнева сільська рада — Харківська область, Близнюківський район

 Квітнева сільська рада — до 2013 року назва Квітневської сільської ради Білогірського району Хмельницької області